Geografie
 Ellsworth County
 Ellsworth (Illinois)
 Ellsworth (Iowa)
 Ellsworth (Kansas)
 Ellsworth (Maine)
 Ellsworth (Michigan)
 Ellsworth (Minnesota)
 Ellsworth (Pennsylvania)
 Ellsworth (Wisconsin)

Personen (achternaam)
 Cliff Ellsworth(1993) - een Nederlandse atleet
 Lincoln Ellsworth (1880-1951) - een Amerikaanse poolreiziger

Personen (voornaam)
 Ellsworth Bunker (1894-1984) - een Amerikaanse diplomaat
 Ellsworth Huntington (1876-1947) - een Amerikaanse geograaf
 Ellsworth Johnson (1905-1968) beter bekend onder het pseudoniem Bumpy Johnson - een Amerikaanse gangster. 
 Ellsworth Kelly (1923-2015) - een Amerikaanse kunstenaar
 Ellsworth Paine Killip (1890-1968) - een Amerikaanse botonicus